Le nom Kronenburg peut faire référence à :
 Le quartier de Cronenbourg ou Kronenbourg (anciennement Cronenburg ou Kronenburg en allemand) à Strasbourg dans le département du Bas-Rhin et la région Grand-Est (France).
 La marque de bière Kronenbourg, historiquement brassée dans ce dernier quartier de Strasbourg.
 La société française Kronenbourg SAS détenant la marque de bière homonyme, et diverses autres brasseries et marques commerciales.

Voir aussi 
Sur l'édition allemande de Wikipédia (pas de version française disponible pour l’instant), le toponyme Kronenburg désigne plusieurs lieux dans la région de l’Eifel :
 Le village médiéval de Kronenburg, aujourd’hui la partie sud de la municipalité de Dahlem, dans l’arrondissement d’Euskirchen et le district de Cologne (partie nord de l’ancien district de l’Eifel), dans le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (Allemagne). Le village était une commune et le chef-lieu d’un canton dans l’arrondissement de Malmedy (ville aujourd’hui en Belgique, francophone avec des facilités linguistiques pour les germanophones) dans l’ancien département français de l’Ourthe.
 Le barrage de Kronenburg (avec son lac artificiel, Kronenburger See en allemand) construit en 1970-1976 dans cette même municipalité, destiné à réguler les crues de la rivière Kyll et prévenir les inondations.
 Le nom d’un ensemble de ruines de l’ancien château de Kronenburg, dans la municipalité de Dossenheim, l’arrondissement de Rhin-Neckar et le district de Karlsruhe, dans le Land du Bade-Wurtemberg (Allemagne).